Název Líšnice má více sídel:
 Líšnice (okres Ústí nad Orlicí), obec v okrese Ústí nad Orlicí
 Líšnice (okres Praha-západ), obec v okrese Praha-západ
 Líšnice (okres Šumperk), obec v okrese Šumperk

 Líšnice (Hluboká nad Vltavou), část města Hluboká nad Vltavou v okrese České Budějovice
 Líšnice (Sepekov), část obce Sepekov v okrese Písek
 Dolní Líšnice, část obce Solenice v okrese Příbram
 Horní Líšnice, část obce Dolní Hbity v okrese Příbram
Podobný název má
 Lišnice, obec v okrese Most

Externí odkazy